Celse, ou Celsus, ou Celso est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Celse est un prénom masculin ou féminin désuet.

Celse est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Voir

Autres personnalités portant ce nom 

 Celse, philosophe du .
 Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus, gouverneur romain  de la ville d'Éphèse au . C'est son fils Julius Aquila qui fit édifier en son honneur la célèbre bibliothèque située à Éphèse.
 Celse, médecin et encyclopédiste de l'Antiquité.
 Publius Iuventius Celsus, juriste romain.
 Celsus Albinovanus, ami d'Horace.
 , usurpateur romain pendant une semaine, probablement fictif, au nombre des Trente Tyrans énumérés dans la Histoire Auguste.
 , archevêque de Armagh.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme